Liste der Kulturdenkmale in Hermsdorf steht für:

 Liste der Kulturdenkmale in Hermsdorf (Thüringen), Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Liste der Kulturdenkmale in Hermsdorf/Erzgeb., Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Hermsdorf, Berlin